San Polo peut désigner:

 San Polo, une des six sestieri de Venise ;
 San Polo d'Enza, commune italienne de la province de Reggio d'Émilie dans la région Émilie-Romagne en Italie ;
 San Polo dei Cavalieri, commune italienne de la ville métropolitaine de Rome Capitale dans la région Latium en Italie ;
 San Polo di Piave, commune italienne de la province de Trévise dans la région Vénétie en Italie ;
 San Polo Matese, commune italienne de la province de Campobasso dans la région Molise en Italie ;